Tashkent Open 2014 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2014 z cyklu Tashkent Open rozgrywany w dniach 8–13 września 2014 roku w Taszkencie na kortach twardych o puli nagród 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Uzbekistanie